Kreuzmultiplikation bezeichnet:
 Kreuzweise Multiplikation, Verfahren zur Vereinfachung von Gleichungen
 Kreuzmultiplikation, Verfahren, die beim Kopfrechnen angewendet werden; siehe Kopfrechnen#Multiplikation